Acker Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Acker Lake (Michigan), im Oceana County
 Acker Lake (Minnesota), im Lake County
 Acker Lake (Washington), im Skamania County